Esistono più comuni francesi con questo nome

 Parigny – Loira
 Parigny – Manica